Молодёжное () — село, входит в Княгининский сельский совет Дубенского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 274 человека. Почтовый индекс — 35630. Телефонный код — 3656. Код КОАТУУ — 5621682606.

Местный совет 
35630, Ровненская обл., Дубенский р-н, с. Княгинин, ул. Молодёжная, 2а.

Ссылки 
 Молодёжное на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Дубенского района (Ровненская область)